Tuta bezeichnet:
  in hebräischer Umgangssprache ein Ausdruck für Vulva
 Tuta (Gattung), eine Schmetterlingsgattung

Tuta ist der Name folgender Orte:
 Tuta (Boyacá), Gemeinde in Kolumbien
 Tuta (Bacău), Dorf in Rumänien

Tuta ist der Name folgender Personen:

 Tuta von Formbach  († nach 1090), als zweite Gemahlin König Bélas I. Königin von Ungarn
 Tuta (Buchau) († nach 1100), Äbtissin des Damenstifts Buchau
 Friedrich Tuta (1269–1291), ab 1285 Markgraf von Landsberg und ab 1288 der Lausitz sowie Regent von Meißen
 Mladen Naletilić „Tuta“ (1946–2021), Warlord im Bosnienkrieg
 Tuta (Fußballspieler, 1974) (Moacir Bastos; * 1974), brasilianischer Fußballspieler 
 Tuta (Fußballspieler, 1999) (Lucas Silva Melo; * 1999), brasilianischer Fußballspieler